En , Sierosław est le nom :

 dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie :
 du village de Sierosław.

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Sierosław.

 dans la voïvodie de Łódź :
 du village de Sierosław.

 dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale :
 du village de Sierosław.